Цивцивадзе ― грузинская фамилия.

Известные носители 
 Цивцивадзе, Бека (род. 1989) — грузинский баскетболист.
 Цивцивадзе, Георгий Васильевич (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Цивцивадзе, Илья Бенедиктович (1881—1938) — деятель российского революционного движения, советский партийный и хозяйственный деятель.
 Цивцивадзе, Каха Мурадович (род. 1969) — советский и грузинский футболист.
 Цивцивадзе, Мурад Иванович (1943—2020) — советский футболист, грузинский тренер.